Elmer Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elmer Township (Oscoda County, Michigan)
 Elmer Township (Sanilac County, Michigan)
 Elmer Township (Pipestone County, Minnesota)
 Elmer Township (St. Louis County, Minnesota)